Beroe rose är en kammanetart som beskrevs av Jean René Constant Quoy och Joseph Paul Gaimard 1824. Beroe rose ingår i släktet Beroe, och familjen Beroidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Kammaneter
rose